El término Froideville puede referirse a:

 Froideville, comuna francesa del departemento del Jura.

 Froideville, comuna suiza del cantón de Vaud.
 Froideville, localidad de la comuna de Ballens (VD).